Öregrund kan syfta på:
 Öregrund – tätort i Sverige.
 Öregrunds stad – tidigare administrativ stad i Sverige 1491–1952.
 Öregrunds församling – församling i Sverige.
 Öregrunds kyrka – kyrkobyggnad i Sverige.
 Öregrunds distrikt –  ett distrikt i Östhammars kommun och Uppsala län.
 HMS Öregrund (V05) – svenskt örlogsfartyg.
 Öregrund-Östhammar – svensk film från 1925.
 Öregrund, Korpo –  en ö i Korpo, Åboland, Finland.